Beneath the Surface może odnosić się do:

Muzyka 
 Albumy muzyczne
 Beneath the Surface (album) – album muzyczny amerykańskiego rapera GZA'y wydany w 1999 roku
 An Dara Craiceann: Beneath The Surface – album muzyczny irlandzkiej piosenkarki Pádraigín Ní Uallacháin wydany w 1995 roku
 Beneath the Surface (album Balligomingo) – album muzyczny grupy Balligomingo wydany w 2002 roku
 Beneath the Surface (album Incognito) – album muzyczny brytyjskiej grupy Incognito
 Utwory muzyczne
 „Beneath the Surface” – utwór muzyczny grupy Souljahz z albumu The Fault Is History 

 Inne
 Beneath the Surface (wytwórnia muzyczna) – hip-hopowa wytwórnia muzyczna założona przez rapera Omida Walizadeha

Kinematografia 
 Beneath the Surface (Under Ytan) – szwedzko-duński kryminał (dramat) filmowy w reżyserii Daniela Fridella
 Beneath the Surface – amerykański horror filmowy w reżyserii Blake’a Reigle’a (2007)